

Chimica 
 S17 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 SIAI S.17 – idrovolante da competizione della SIAI
 S17 – superstrada polacca